Wilhelm Gorton ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Gorton (1820–1900), österreichischer Industrieller, Politiker und Gutsherr
 Wilhelm Gorton (Politiker, 1864) (1864–1922), österreichischer Politiker und Großgrundbesitzer
 Wilhelm Gorton (1895–1936), österreichischer Industrieller und Großgrundbesitzer
 Wilhelm Gorton (Politiker, 1922) (1922–2016), österreichischer Industrieller, Politiker (ÖVP) und Großgrundbesitzer